Hazleton steht für folgende Orte:

im Vereinigten Königreich:

 Hazleton (Gloucestershire)

in den Vereinigten Staaten:

 Hazleton (Indiana), im Gibson County
 Hazleton (Iowa), im Buchanan County
 Hazleton (Missouri)
 Hazleton (Pennsylvania), im Luzerne County 
 Hazleton Junction (Pennsylvania)

Siehe auch
 Hazelton